

Kunstprojektet Vodskov Festval for Samtidskunst (2006) 
Ved festivalen var der inviteret 21 danske kunstnere der placerede deres stedspecifikke værker i Vodskov byrum, institutioner og forretninger. 

Ideen udsprang fra et ønske om at formidle og synliggøre samtidskunst i Nordjylland. 

Vodskov Festval for Samtidskunst var støttet af Kunstrådets billedkunstudvalg, Den regionale Kulturaftale i Nordjylland og den Obelske Familiefond. 

Vodskov Festival for Samtidskunst blev udviklet af billedkunstnerne Lars Vilhelmsen og Jacob Brogaard Larsen.

Eksterne henvisninger 
  Udgivelse (Materiale ved Det Nordjyske Landsbibliotek)